Städtische Galerie steht für folgende Kunstmuseen:

Deutschland:
 Städtische Galerie Bietigheim-Bissingen, Baden-Württemberg
 Städtische Galerie Böblingen, Baden-Württemberg
 Halle267 – Städtische Galerie Braunschweig
 Städtische Galerie Bremen, Bremen
 Städtische Galerie Delmenhorst, Niedersachsen
 Städtische Galerie Dresden, Sachsen
 Städtische Galerie Erlangen, Bayern, siehe Kunstpalais Erlangen
 Städtische Galerie Herne, siehe Städtische Galerie im Schlosspark Strünkede, Nordrhein-Westfalen
 Städtische Galerie KUBUS, Hannover, Niedersachsen
 Städtische Galerie Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Städtische Gemäldegalerie, Kassel, Hessen
 Städtische Wessenberg-Galerie, Konstanz, Baden-Württemberg
 Städtische Galerie im Lenbachhaus, München, Bayern
 Städtische Galerie Lüdenscheid, Nordrhein-Westfalen
 Städtische Galerie Neunkirchen, Saarland
 Städtische Galerie Nordhorn, Niedersachsen
 Städtische Galerie im Park Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Städtische Galerie Pforzheim, siehe Pforzheim Galerie
 Städtische Galerie „Leerer Beutel“, Regensburg, Bayern
 Städtische Galerie Rosenheim, Bayern 
 Städtische Galerie Villa Zanders, Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Städtische Galerie Wolfsburg, Niedersachsen
 Städtische Galerie Würzburg, siehe Museum im Kulturspeicher

Slowakei:
 Städtische Galerie Bratislava, Preßburg, Slowakei
Polen:
Gdańska Galeria Miejska
Siehe auch:
 Stadtgalerie
 Altes Rathaus – Städtische Galerie für moderne Kunst